Quérilo puede referirse a varios personajes históricos de la Antigua Grecia:

 Quérilo, autor dramático ateniense que vivió en los siglos VI y V a. C.
 Quérilo de Samos, poeta épico del siglo V a. C.
 Quérilo de Yaso, poeta del siglo IV a. C.